Округ Колорадо () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Колумбус.

История 

Округ Колорадо был сформирован в 1836 году. Своё название он получил он названия реки Колорадо.

География 

По данным бюро переписи населения США площадь округа Колорадо составляет 2522 км², из которых 2494 км² — суша, а 28 км² — водная поверхность (1,09 %).

Примечания

Ссылки 
 

Округа Техаса